Michael J. Nelson, een komiek en schrijver.
Mike Nelson (MST3K), een personage uit de serie Mystery Science Theater 3000
Een scubaduiker uit de televisieserie Sea Hunt
Mike Nelson (artiest), artiest en tweemaal genomineerd voor de Turner Prize.
Mike Nelson (politicus), Amerikaans politicus.
Mike Nelson (dichter), een dichter.
Mike Nelson (Twin Peaks), een personage uit de televisieserie Twin Peaks.
Michael Alan Nelson, een stripauteur.